Muellerina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bassiouni 1965. Muellerina ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Muellerina